Япиг — персонаж древнегреческой мифологии.
 (181279) Япиг — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.